Сен-Венса́н-де-Дюрфо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Прива. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07303.

Название Сен-Венсан происходит от святого покровителя виноделов. Деревня Сен-Венсан-де-Дюрфор расположена на холме с видом на долину Эйрьё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 222 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 121 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 78 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 64,5 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 78 активных работали 71 человек (36 мужчин и 35 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 43 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIII или XIV века. В ней устраивают выставки работ местных художников
 Руины замка

Фотогалерея 
>

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш